Le Lamet (autonyme, χəmɛːt) est une langue môn-khmer.

Patronyme 

Christian Lamet (1966-), journaliste, réalisateur et directeur artistique français ;
Dinelson Lamet (1992-), Joueur dominicain de baseball.

Toponyme 

La pointe du Lamet est une montagne de  d'altitude dans les Alpes.

Voir aussi